Abraham Romero puede referirse a:

 Abraham Romero Cabrera (1930 - 2013), político ecuatoriano;
 Abraham Isaí Romero (n. 1998) futbolista estadounidense;